Massinger:
Adam Massinger (1888-1914), astronomo tedesco
Franz Massinger (1944-2011), pianista tedesco 
Philip Massinger (1583-1640), drammaturgo inglese
William Massinger (1514/5 – 1593/4), politico inglese